
Termin -{AAG}- ima više značenja.

 Genetički kod za lizin
 Arapoti aerodrom, IATA code